Walter Horton peut faire référence à :
 Big Walter Horton (1918-1981), musicien américain
 Walter Horton, acteur américain des années 1920